Roger Keith Ver (San José, California, 27 de enero de 1979) es un sancristobaleño conocido por ser uno los primeros inversores de empresas emergentes relacionadas con Bitcoin.

En el pasado fue ciudadano americano. Nació y vivió en Silicon Valley y reside en Japón. Un antiguo partidario de la adopción masiva de Bitcoin, al cual ve cómo un medio para promover libertad económica. Ahora promueve Bitcoin Cash, un spin-off de la criptomoneda creado por medio de un hard fork de la criptomoneda con el propósito de solucionar el problemas de las altas tarifas y el cuello de botella en la confirmación de las transacciones de bitcoin provocado por el límite máximo en el tamaño de los bloques de datos. Se identifica como libertario y anarcocapitalista, y defiende ideales como la paz, el individualismo y el voluntarismo.

Vida personal 
Nació en San José. Asistió al De Anza College durante un año y abandonó sus estudios para dedicarse a sus intereses comerciales. Se mudó a Japón en 2006. Se convirtió en un ciudadano de San Cristóbal y Nieves y renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014.

En 2015, la embajada de Estados Unidos en Barbados le negó la visa para volver a ingresar al país alegando que no había probado tener suficientes lazos fuera del mismo que lo motivaran a salir de él al final de su visita, lo que causada incertidumbre acerca de que pudiera convertirse en un inmigrante ilegal,  pero más tarde ese mismo año su visa fue aprobada por la Embajada de estados Unidos en Tokio, y visitó los Estados Unidos nuevamente en junio de 2016 para hablar en una conferencia en Denver, Colorado.

De acuerdo a una entrevista que dio en 2016, describe al Jiu-jitsu brasileño como una de sus grandes pasiones en la vida.

Carrera

MemoryDealers.com 
Fue el CEO de MemoryDealers.com desde 1999 hasta 2012. En el 2000, intentó entrar a la política compitiendo por un escaño en Asamblea Estatal del California como candidato del Partido Libertario.

Petardos explosivos 
En el 2002, se declaró culpable de haber vendido petardos explosivos, comercializados como Pest Control Report 2000, en eBay, lo que el Departamento de EE.UU. de Justice como "vender explosivos sin licencia", y fue sentenciado a 10 meses en una prisión federal.

La compañía de Misuri, Max 2000, Inc. la cual había fabricado Pest Control Report 2000, acordó dejar de vender los petardos agrícolas en enero de 2003 después de vender más de un millón de ellos. La empresa había estado vendiendo el producto ilegalmente a mayoristas y minoristas de fuegos artificiales desde principios de 1998. Pest Control Report 2000 había sido utilizado a nivel nacional para el manejo de plagas. Los explosivos fueron prohibidos porque podrían causar lesiones graves o la muerte.

Criptomonedas 
Ver empezó a invertir en bitcoin a comienzos de 2011. La primera inversión la hizo en la startup Bitinstant de Charlie Shrem. La inversión de Ver permitió que la empresa contratara a un diseñador y otro programador. Invirtió más de un millón de dólares en nuevas startups relacionadas con bitcoin incluyendo Ripple, Blockchain.info, Bitpay y Kraken. En 2011, la compañía de Ver MemoryDealers fue la primera en aceptar bitcoin como medio de pago. Su defensa temprana del bitcoin le dio el apodo de Jesús del Bitcoin.

En 2012, creó bitcoinstore.com con cientos de miles de artículos disponibles para comprar con bitcoins. En mayo de 2014, una vieja cuenta de correo electrónico que Ver utilizaba fue hackeada y usada en un intento fallido de pedir un rescate en bitcoins. A finales de 2015, Ver hosteó el más grande Ask Me Anything ("Pregúntame cualquier cosa") en Reddit. Es el CEO de Bitcoin.com y posee ese nombre de dominio. Obtuvo el control de bitcoin.com en abril de 2014.

En 2012, Ver organizaba encuentros bitcoin en Sunnyvale. Es uno de cinco fundadores de la Bitcoin Fundation.

Ver quiere que bitcoin sea el más grande rival de las monedas fiat. Ha sido uno de los principales partidarios de un aumento en el tamaño de bloques de bitcoin. Apoyó el desarrollo de Bitcoin XT como método de reforma por medio de un hard fork para lograr un aumento de ese tipo. Ver y su amigo de la escuela secundaria Jesse Powell intentaron restablecer la casa de cambio Mt Gox durante el colapso del precio de bitcoin de junio de 2011.

En abril de 2013, Ver fue presentador en Fox Business. En mayo de 2014, fue entrevistado en el canal de televisión internacional por cable y satélite de la Federación Rusa, Russia Today (RT). En septiembre de 2017, apareció en el programa de televisión de esa misma cadena Keiser Report para hablar sobre todo lo relacionado al desarrollo de bitcoin en ese momento. En septiembre de 2017, fue entrevistado por Bloomberg TV mientras asistía a la conferencia de BitKan en Hong Kong. Ese mismo mes, presentó su apoyo a la propuesta de reforma de bitcoin Segwit2x, el cual fue finalmente cancelado debido a la falta de consenso en la comunidad. 

En junio de 2016, Ver estuvo nombrado Presidente de la Junta Asesora sobre Criptomonedas para MGT Capital Investments. MGT tiene como objetivo mejorar la ciberseguridad y está dirigido por John McAfee.

Opiniones 
Ver escribe frecuentemente artículos de opinión para sitios web relacionados con bitcoin y foros en línea. Ha abogado por la adopción masiva de software para clientes bitcoin que permita un escalado en cadena par aumentar la capacidad de procesamiento de transacciones de la blockchain. Discrepa fuertemente con el límite máximo en el tamaño de bloques porque es contrario a la estrategia preferida de crecimiento rápido y generalizado de bitcoin, la cual el prefiere.

Ver defiende que el uso de Bitcoin (el cual en la actualidad identifica como representado en Bitcoin Cash y no en la versión liderada por Bitcoin Core ) debe llegar a estar tan extendido que una altcoin no pueda suplantar su ventaja de salida.

Durante una entrevista con CNBC en diciembre de 2017, expresó su opinión de que comerciar con información privilegiada no es en realidad un crimen.

Posiciones políticas 
Cree que las intervenciones gubernamentales violentas deberían ser reemplazadas por las interacciones humanas voluntarias en un mercado libre. Se identifica con la filosofía política del individualismo.

Donaciones 
En 2012, ayudó a la fundación de la Bitcoin Fundation con una gran donación. A finales de 2013, dóno 1.000 bitcoins (una cantidad equivalente a más de un millón de dólares) a la Foundation for Economic Education.  También ha donado más de 97 mil dólares a antiwar.com.

Referencias 

Bitcoin
Bitcoin Cash
Criptomonedas
Libertarios